Макта́ггарт, Мак-Таггарт () — шотландская фамилия. Известные носители:

 Мак-Таггарт, Джон Эллис (1866—1925) — английский философ-идеалист, представитель радикального персонализма.
 Мактаггарт, Дэвид (1932—2001) — канадский активист, основатель мирового экологического движения Greenpeace.
 Мактаггарт, Оливия (род. 2000) — новозеладская легкоатлетка.
 Мактаггарт, Ричард (род. 1935) — шотландский боксёр, олимпийский чемпион 1956 года, чемпион Европы.

Примечания